Neokhóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Neochorópoulo, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 
 Neochóri (ort i Grekland, Thessalien, Nomós Magnisías), 
 Neochóri (ort i Grekland, Epirus, Nomós Ártas), 
 Neokhórion (ort i Grekland, Grekiska fastlandet, Fthiotis, lat 38,80, long 22,20), 
 Neochórion (ort i Grekland, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías), 
 Neochóri (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Chios, 
 Neochórion (ort i Grekland, Västra Grekland, Nomós Ileías), 
 Neochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis), 
 Neochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien, Nomós Imathías), 

Robotskapade Greklandförgreningar